Никос Пуланзас (, , 21 сентября 1936 — 3 или 4 октября 1979) — греко-французский марксистский социолог и политолог.

Наряду с Луи Альтюссером является одним из ключевых представителей структуралистского марксизма, в своей системе взглядов сочетая ортодоксальный ленинизм с грамшианством и еврокоммунизмом. Писал на французском. Широкую известность приобрел благодаря исследованиям государства, социальных классов, фашизма и падения диктаторских режимов в Испании, Португалии и Греции. Принимал участие в борьбе против греческой хунты чёрных полковников (1967—1974), был членом антисталинского крыла Коммунистической партии Греции, его идеи повлияли на его преемниц — партии Синаспизмос и Сириза.

Биография 
Пуланзас родился в зажиточной семье. Изучал право в Афинском университете, после чего переехал во Францию, где защитил докторскую диссертацию по философии права. Еще в Греции Пуланзас вступил в ряды Единой демократической левой партии — политического прикрытия коммунистической партии, запрещённой после гражданской войны. Во Франции увлёкся экзистенциальным марксизмом Жана-Поля Сартра и Симоны де Бовуар и писал для их журнала Les Temps Modernes.

Одна из его заметок в этом журнале в 1964 году привлекла внимание Луи Альтюссера (1918—1990), и с середины 1960-х Пуланзас сближается с «альтюссеровским кружком» (Этьен Балибар, Режи Дебре, Пьер Машере, Жак Рансьер). В 1968 году издал книгу «Политическая власть и социальные классы капиталистического государства», принесшую ему широкую известность и переведенную на многие языки мира. Нужно заметить, что своей работой Пуланзас поспособствовал разработке структуралистского подхода в анализе политики.

Начиная с 1968 года до самой смерти, Пуланзас преподавал социологию в Парижском университете VIII. Был женат на французской писательнице Анне Леклер и имел дочь.

Поздно вечером 3-го (по другим данным ночью 4 октября) 1979 в состоянии острой депрессии покончил с собой, выбросившись с окна своего гостиничного номера в Париже. Ему было 43 года.

Идейное наследие 
В 1969 году британский журнал New Left Review опубликовал критическую рецензию Пуланзаса на книгу английского марксиста Ральфа Милибэнда «Государство в капиталистическом обществе». Эта рецензия стала первым раундом «дискуссии Милибэнда-Пуланзаса». Дискуссия разворачивалась вокруг вопроса о государстве как механизме классовой власти: Милибэнд считал это следствием классового происхождения и принадлежности людей, занимавших руководящие должности в государственных структурах; Пуланзас придерживался того мнения, это исходило из самой структуры и функций государства.

Важнейшим произведением Пуланзаса на эту тему стала книга «Политическая власть и социальные классы капиталистического государства» (1968). Именно в этой книге он развил одно из своих нововведений в теории — концепцию «относительной автономии государства», которое «есть место и центр применения власти, но само не обладает никакой властью». По Пуланзасу, капиталистическое государство, чтобы функционировать именно как капиталистическое государство, должно выступать против интересов отдельных капиталистов, но в защиту их общих классовых интересов: государству надлежит сохранять «относительную автономию» от интересов и требований индивидуальных капиталистов. Это также означает, что государство нельзя сводить только к отражению экономических отношений и интересов, как делают догматики от марксизма. Пуланзас утверждал, что капиталисты как участники экономической деятельности имеют склонность конкурировать друг с другом, а государство служит своеобразной площадкой, на которой различные фракции класса капиталистов, а также других правящих классов, могут производить долгосрочную стратегию и заключать долгосрочные союзы. Одновременно государство дезорганизует рабочий класс, разделяя его на отдельных индивидуумов (граждан), изолируя членов рабочего класса друг от друга.

«Фашизм и диктатура» (1970) стал эмпирическим исследованием, основанным на теоретической работе. Пуланзас исследовал классовую сущность фашизма и пришёл к выводу, что фашистское государство является исключительной формой капиталистического государства. По его мнению, хотя фашизм не является неизбежной или «естественной» стадией развития капитализма, он выступает одной из реакций на политический кризис — и раз таковые кризисы повторяются, может повториться и фашизм. Подобные идеи можно найти в «Кризисе диктатур: Португалия, Греция, Испания» (1975) — одном из первых марксистских трудов, посвященных процессу демократизации. Пуланзас утверждал, что победа демократии во всех трёх странах с крайне правыми диктатурами стала возможна благодаря политической борьбе между двумя конкурирующими фракциями класса капиталистов — национальной и компрадорской буржуазии.

В своей дальнейшей теоретической работе Пуланзас сделал важный вклад в теорию классов, выступив с критикой широко принятых понятий «класс-в-себе» и «класс-для-себя» — отстаивая вместо этого ту точку зрения, что классы не существуют вне классового конфликта, что класс является совокупностью отношений и практик. В книге «Социальные классы при современном капитализме» (1974) он также рассмотрел политическое значение растущей транснационализации (глобализации) капитала и возникновения «новой мелкой буржуазии».

Его последняя книга «Государство, власть, социализм» (1978) содержала критику построений других теоретиков, близких к марксизму и структурализму, в частности Мишеля Фуко и Жиля Делёза. В частности, Пуланзас предложил определение государства как общественного отношения и заявил, что вопрос его относительной автономии является функцией классовой борьбы. Поскольку государство является средоточием классовой борьбы, то оно всегда в движении. Ни один класс не обладает полной властью над государством, однако государство всегда отдает предпочтение интересам господствующего класса. Итак, степень его относительной автономности постоянно меняется и определяется содержанием и интенсивностью политической борьбы.

Политически, целью Пуланзаса, которую он предлагал для Коммунистической партии Греции (внутренней), было сочетание демократического и революционного социализма, которое бы смогло избежать бюрократизации, подавления низовых инициатив и этатизма, свойственных и реформистской социал-демократии, и так называемому «реальному социализму» советского образца.

Примечания

Литература 
 Peter Bratsis, «Nicos Poulantzas and the Ontological Status of the State in Marxist Theory», in Journal Of The Hellenic Diaspora, Vol. 25, No. 1-2, February 1999, pp. 155–176.
 Jane Caplan, «Theories of Fascism: Nicos Poulantzas as Historian», in History Workshop, No. 3, Spring 1977, pp. 83–100.
 Stuart Hall, «Nicos Poulantzas: State, Power, Socialism», in New Left Review, I/119, January-February 1980, pp. 60–69.
 Bob Jessop, «On the Originality, Legacy, and Actuality of Nicos Poulantzas», in Studies In Political Economy, No. 34, Spring 1991, pp. 75–107.
 Bob Jessop, Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy, London: Macmillan, 1985.
 Peter Kennedy. «Marxism and the Relative Autonomy of the Capitalist State», in Critique: Journal of Socialist Theory, Vol. 34, Issue 2, 2006, pp. 179–196.
 Ellen Meiksins Wood, The Retreat from Class, London—New York: Verso, 1986, pp. 25–46 (The Forerunner: Nicos Poulantzas).

Ссылки 
 Poulantzas lesen 
 Никос Пуланзас

Философы Греции
Философы Франции
Социологи Греции
Социологи Франции
Политологи Греции
Политологи Франции
Марксисты
Теоретики марксизма
Коммунисты Греции
Коммунисты Франции
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Социологи по алфавиту
Политические социологи
Иммигрировавшие во Францию из Греции